Ю́нит ( — единица) — многозначный термин:

 Юнит— единица измерения вертикального размера оборудования в стандартных стойках серверного и коммуникационного оборудования.
 Юнит (видеоигры) — игровая единица (персонаж) в компьютерных стратегических играх.
 «Юнит» — самарский футбольный клуб.
 Юнит — кредитная единица у некоторых компаний (например, предоставляющих услуги телефонии или Интернета), не привязанная к валюте (соответственно, стоимость юнита может меняться вместе с изменением цен).
 ЮНИТ — вымышленная военная организация.
 Юнит (UNIT) — боевое подразделение.

См. также 

 Сэйю-юнит
 The Unit